Sagvand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seykvand, ort, Lorestan,

Norge 

 Sagvatnet (sjö i Norge, Finnmark fylke), Sør-Varanger, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar